GGD steht für:
 Flughafen Gregory (IATA-Code), Flughafen von Gregory (Queensland), Queensland

ggd steht für:
 Gugadj (ISO-639-3-Code), ausgestorbene Pama-Nyungasprache innerhalb der australischen Sprachen auf der  Kap-York-Halbinsel,  Queensland

Abkürzung